

Делмар — місто, штат Делавер
 Делмар — місто, штат Айова
 Делмар — місто, штат Меріленд
 Делмар — місто, штат Вісконсин
 Делмар Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія